«Честная игра» () — боевик 1995 года, снятый режиссёром Эндрю Сайпсом. Единственная роль в кино супермодели Синди Кроуфорд.

Сюжет 
Кэтрин Маккуин (Синди Кроуфорд), красивая женщина-адвокат, сама того не подозревая, случайно вмешивается в крупную игру сотрудников бывшего КГБ. Её хотят убрать как мелкую, но досадную помеху. Однако случай сводит её с детективом Максом Киркпатриком (Уильям Болдуин), который тоже оказывается втянутым в «игру» и теряет троих своих друзей — полицейских.

Вместе они пытаются скрыться, но их местонахождение постоянно оказывается известным преследователям. Начинается настоящая охота, в которой не ясно, кто охотник, а кто жертва.

Актёрский состав

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы о юристах
Фильмы-технотриллеры